Alberto III (en alemán, Albrecht III.; h. 1375/1380 - antes del 12 de noviembre de 1422) fue el último duque de Sajonia-Wittenberg y elector de Sajonia de la Casa de Ascania. Después de su muerte, el rey Segismundo cedió su ducado y la dignidad electoral sajón al margrave Federico IV de Meissen de la Casa de Wettin.

Biografía
Alberto nació posiblemente en la residencia sajona de Wittenberg, el hijo menor del duque Venceslao I, duque de Sajonia-Wittenberg y su esposa Cecilia, hija de Francisco I de Carrara, señor de Padua. 

Aparece por primera vez en documentos escritos en 1407. Cuando su hermano mayor, el elector Rodolfo III fue envenenado en 1419, Alberto asumió el gobierno de Sajonia-Wittenberg. También conocido como "Alberto el Pobre", heredó una tierra agotada por la guerra de sucesión de Luneburgo y la contienda, de largo tiempo de Rodolfo con el arzobispado de Magdeburgo. Con el tesoro del estado vacío, a duras penas podía permitirse ningún criado y llevó una vida muy solitaria. 

Para generar algunos ingresos, controvertidamente impuso el derecho de cargar impuestos de aduanas sobre los mercados en la ciudad de Wittenberg en 1421. Entró en tal conflicto con los ciudadanos que casi llevó a un enfrentamiento armado, pues este derecho perteneció a la ciudad durante generaciones. Finalmente, el elector Hohenzollern Federico de Brandeburgo fue llamado para que arbitrase la disputa. Decidió que el comportamiento de los ciudadanos respecto a su señor fue inapropiado, pero apoyó sus derechos de mercado con la condición de que se pidiera una disculpa a Alberto. 

En el tercer año de su reinado el príncipe-elector muriera como resultado de un incendio accidental en una granda en el Brezal de Lochau cerca de Annaburg, donde estaba pasando la noche con su esposa durante una caza. El incendio estuvo tan cerca de ellos que él y su esposa, vestidos sólo con su ropa de cama, tuvieron que ser rescatados a través de una ventana. Varios de los criados murieron entre las llamas. 

El príncipe elector quedó tan imprsionado por este incidente que murió unos pocos días después en Wittenberg. Fue enterrado allí, en la capilla franciscana. Con su muerte, el gobierno ascanio en Sajonia-Wittenberg llegó a su fin.

Matrimonio 
Alberto se casó con Eufemia de Oels, una hija del duque piasta Conrado III el Viejo el 14 de enero de 1420. Este matrimonio no tuvo hijos. 

En 1422 su viuda recibió el castillo de Liebenwerda como su wittum (Leibgedinge). En 1432, ella se casó por segunda vez, con el príncipe Jorge I, príncipe de Anhalt-Dessau. Ella murió en 1444.

Ancestros

Enlaces externos 
 

Electores de Sajonia (Casa de Ascania)
Duques de Sajonia-Wittenberg (Casa de Ascania)
Nobles de Alemania del siglo XIV
Nobles de Alemania del siglo XV
Nacidos en Wittenberg
Fallecidos en Wittenberg